Фінал Кубка Іспанії з футболу 1997 — футбольний матч, що відбувся 13 липня 1997 року. У ньому визначився 95-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

Фінали кубка Іспанії з футболу
1997 у футболі
1997 в іспанському спорті